KCRE steht für:
 KCRE-FM, US-Radiosender
 Grand Strand Airport (ICAO-Code), Flughafen von North Myrtle Beach, Horry County, South Carolina

Abkürzung